Локомоти́вный — рабочий посёлок в Челябинской области России, в 264 км к юго-западу от Челябинска и в 3 км к юго-западу от железнодорожной станции Карталы I.

Образует Локомотивный городской округ. Соответствует административно-территориальной единице рабочий посёлок (посёлок городского типа) областного подчинения Локомотивный. Окружён территорией Карталинского района.

История 
В 1992 году военный городок Карталинской дивизии РВСН Солнечный (Карталы-6) получил современное название: посёлок городского типа Локомотивный со статусом ЗАТО.

В районе посёлка находился позиционный район 59-й ракетной дивизии) расформированной в 2005 году.

1 января 2017 года в соответствии с указом Президента РФ от 23.09.2016 года № 493 «Об упразднении закрытого административно-территориального образования посёлка Локомотивного Челябинской области» статус ЗАТО с населённого пункта снят.

Население

См. также 
 Флаг Локомотивного
 Локомотивный — посёлок в Советском районе города Челябинска.

Примечания

Ссылки 
 Документальный видеосюжет про военный городок посёлка (на момент расформирования 59-й ракетной дивизии — 2005 год).

Посёлки городского типа Челябинской области
Упразднённые ЗАТО
Военные городки России
Локомотивный городской округ